Танхума (; ) — термин еврейского происхождения.

  — в иудаизме название трёх агадических сборников к Пятикнижию.
  — палестинский амора 5-го поколения; один из выдающихся агадистов.

Примечания